Хасан II Аламутський (1142—1166) — 23-й ісмаїлітський нізарійський імам.
 Хасан II (? — 1349) — останній правитель династії Бавандів (1334—1349).
 Хасан II Чауш (? — 1705) — 6-й дей Алжиру в 1698—1699 роках.
 Хасан II (1929—1999) — король Марокко з 3 березня 1961 до своєї смерті.